

Пініно — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пініно — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства